Het WTA-tennistoernooi van Auckland (officieel ASB Classic) van 2013 vond plaats van 31 december 2012 tot en met 5 januari 2013 in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland. Het was de 28e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-banen.

Enkelspel 
Titelverdedigster was de Chinese Zheng Jie – zij was als vierde geplaatst, maar kwam niet voorbij de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd Agnieszka Radwańska uit Polen won het toernooi. Ze versloeg in de finale de als derde geplaatste Belgische Yanina Wickmayer in twee sets. Radwańska wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Auckland op haar naam te schrijven. Het was haar elfde WTA-titel.

De Nederlandse Kiki Bertens versloeg in haar openingspartij de tweevoudig grandslamwinnares en voormalig nummer twee van de wereld, Svetlana Koeznetsova in een 2u33min durende driesetter. Bertens drong door tot de kwartfinale, waarin ze werd verslagen door Jamie Hampton.

Ook de Belgische Kirsten Flipkens bereikte de derde ronde – daarin werd ze uitgeschakeld door landgenote Yanina Wickmayer, die uiteindelijk opstoomde tot de finale.

De Nederlandse Arantxa Rus sneuvelde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Andrea Hlaváčková en Lucie Hradecká speelden dit jaar niet mee.

Het als eerste geplaatste koppel Julia Görges en Jaroslava Sjvedova bereikte de finale. Daar moesten zij hun meerdere erkennen in het ongeplaatste duo Cara Black / Anastasia Rodionova dat eerder in het toernooi ook al het tweede én het derde reekshoofd naar huis had gestuurd. De eindstrijd gaf in eerste instantie een gelijke stand te zien (een set beiden), doch in de match-tiebreak konden Black en Rodionova het toernooi op hun naam schrijven. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Black had daarnaast al 54 dubbeltitels met andere partners; Rodionova vier.

De Belgische Yanina Wickmayer speelde samen met Svetlana Koeznetsova uit Rusland – zij werden in de eerste ronde verslagen door de latere winnaressen. De Belgische Kirsten Flipkens speelde samen met Johanna Larsson uit Zweden – ook zij wisten hun openingspartij niet te winnen. Evenzo kwam de Nederlandse Arantxa Rus met haar Roemeense partner Simona Halep niet voorbij de eerste ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe link 
  Toernooischema WTA

Auckland 2013
Auckland